Олимпийская сборная Белоруссии по футболу () — команда, представляющая Белоруссию на Олимпийских играх в дисциплине «Футбол». В заявку сборной могут включаться игроки не старше 23 лет, за исключением трёх футболистов, которые могут быть старше этого возраста.

История 
В 2011 году на молодёжном чемпионате Европы сборная Белоруссии заняла третье место. Таким образом олимпийская сборная страны впервые стала участницей летних Олимпийских игр в Лондоне.

Олимпийские игры 2012

Состав 

Состав сборной на Олимпийские игры был объявлен 9 июля 2012 года
.
Главный тренер команды Георгий Кондратьев постарался привлечь в состав футболистов, имеющих игровую практику в своих клубах. По этой причине из возрастных игроков в турнире не приняли участие Михаил Сиваков, Павел Нехайчик, Сергей Кисляк, Антон Путило, Сергей Кривец, Александр Кульчий и Александр Глеб.

Результаты 
 Группа C

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на официальном сайте Белорусской федерации футбола

Сборная Белоруссии по футболу
Белоруссия